Бороевич фон Бойна, Светозар (1856—1920) — военачальник первой мировой войны, генерал-фельдмаршал Австро-Венгрии.
 Бороевич, Славко (1919—1999) — югославский генетик и селекционер.